

Персоналии 
 Брандо, Мария Кристина (1856—1906) — католическая святая, монахиня, основательница женской монашеской конгрегации «Сёстры Искупительной Жертвы Иисуса в Святых Дарах».
 Брандо, Джослин (1919—2005) — американская актриса, старшая сестра Марлона Брандо.
 Брандо, Марлон (1924—2004) — американский актёр.

Литературные персонажи 
 Дио Брандо — вымышленный персонаж, главный злодей первой и третьей частей манги JoJo’s Bizarre Adventure.

Топоним 
 Брандо — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.
 Остров Брандо — другое название атолла Тетиароа.
  — курорт на атолле Тетиароа, входящем в один из Наветренных островов архипелага Острова Общества во Французской Полинезии. Был куплен Марлоном Брандо и с 1999 года стал резиденцией для отдыха всей семьи актёра.

Ссылки